YUW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dewar Lakes (Northern Territory) (Canada)
 yuw – codice ISO 639-3 della lingua yau (Morobe)